Bärtschi ist der Familienname folgender Personen:

 Deny Bärtschi (* 1982), Schweizer Eishockeyspieler

 Ferdinand Bärtschi († 2014), Schweizer Musiker
 Gertrud Bärtschi (1932–2022), Schweizer Pflegefachfrau und Gründerin einer Hilfsorganisation 
 Hans-Peter Bärtschi (1950–2022), Schweizer Architekt, Autor, Fotograf und Historiker
 Huguette Bärtschi, Schweizer Basketballspielerin
 Johann Bärtschi (1592–1660), Schweizer Priester, Lehrer und Autor  siehe Johannes Barzaeus
 Patrik Bärtschi (* 1984), Schweizer Eishockeyspieler
 Peter Bärtschi (* 1935), Schweizer Schwimmer
 Regina Bärtschi (* 1957), Schweizer Filmeditorin
 René Bärtschi (1931–1992), Schweizer Politiker (SP)
 Reto Bärtschi (* 1971), Schweizer Maler
 Simon Bärtschi (* 1969), Schweizer Journalist
 Sven Bärtschi (* 1992), Schweizer Eishockeyspieler
 Urs Bärtschi (* 1957), Schweizer Eishockeyspieler
 Walter Bärtschi (* 1944), Schweizer Skilangläufer
 Werner Bärtschi (* 1950), Schweizer Pianist und Komponist
 Werner Bärtschi-Rochaix (1911–1994), Schweizer Neurologe

Siehe auch:
 Bertschi
 Bertschy